Jacques Errera (1896-1977),  physicien belge
 Jacques Errera (1834-1880),  banquier et consul-général d´Italie en Belgique